Корона Фридриха I () — часть королевских регалий Пруссии, была изготовлена для церемонии коронации короля Пруссии Фридриха I. Коронация состоялась 18 января 1701 в Кёнигсбергском замке, Фридрих короновал себя под именем Фридрих I и свою жену Софию Шарлотту, что должно было подчеркнуть независимость его трона от любой светской или церковной власти. Корона была впоследствии использована для коронаций преемника Фридриха I, Фридриха Вильгельма I и сына последнего — Фридриха II, известного также как Фридрих Великий, и других прусских монархов. Часть драгоценностей короны впоследствии были использованы для короны Вильгельма II.

В настоящее время корона хранится в Берлине во дворце Шарлоттенбург.

См. также 
 Королевские регалии Пруссии

Примечания

Ссылки 
 Schloss Charlottenburg 

Индивидуальные короны
История Пруссии
Изделия XVIII века